Paweł Wojciechowski (1960-) est un entrepreneur et un homme politique polonais ;
 Paweł Wojciechowski (1989-) est un athlète polonais spécialiste du saut à la perche ;
 Paweł Wojciechowski (1990-) est un footballeur polonais.